Tényi István (1935–1981) orvos, belgyógyász, endokrinológus 
 Tényi István (1948–2021) magyar filmrendező, forgatókönyvíró
 Tényi István (1982–) magyar tanár, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség volt tagja